Barranca abajo puede referirse a:

 Barranca abajo, obra de teatro del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez.
 Barranca abajo, película argentina de 1937 dirigida por José V. Grubert, basada en la obra de teatro.
 Barranca abajo, álbum de El Cuarteto de Nos.